Иван Палецкий:
 Палецкий, Иван Иванович — князь, воевода на службе московскому князю Василию III.
 Палецкий, Иван Иванович Хруль (?—1498) — боярский сын из рода Палецких, правнук основателя рода Ивана Давыдовича Палица. 
 Палецкий, Иван Фёдорович Щереда (ум. 1531) — окольничий, князь из рода князей удельного Палицкого княжества.